In 1995 werd het derde Campeonato Tocantinense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Tocantins. De competitie werd georganiseerd door de FTF en werd gespeeld van 18 maart tot 9 juli. Intercap werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Tocantinense
Tocan